Амплијасион ла Флорида има више значења:

 Амплијасион ла Флорида (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Амплијасион ла Флорида (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику